

События 
 Февраль — премьер-министром Великобритании становится Фредерик Норт, 2-й граф Гуилфорд (1732—1792).
 5 марта — «Бостонская бойня»: расстрел английскими солдатами толпы жителей во время беспорядков, в результате чего были убиты 5 человек (либо 6 рабочих убито и 6 ранено).
 Апрель — английский капитан Джеймс Кук, посетив восточные берега Австралии, объявил континент владением британской короны.
 16 мая — свадьба дофина; в результате фейерверка погибли 139 человек, ранены несколько сотен.
 26 июня — победа русского флота над турецким в морском сражении в Чесменской бухте; русский флот блокировал Дарданеллы.
 1 июля — ближайшая от Земли в истории наблюдательной астрономии комета D/1770 L1 прошла на расстоянии 2,2 млн км от Земли.
 Июль — провозглашение Али-беем независимости Египта; он получил некоторую поддержку от командующего русским флотом А. Г. Орлова.
 Август — чума в Киеве.
 Сентябрь — лейб-медик короля Кристиана И. Ф. Струэнзе добился отставки Бернсторфа, упразднил Совет министров и сосредоточил власть в своих руках; до переворота в январе 1772 он проводит многочисленные реформы
 Ноябрь — начало чумы в Москве, которая привела к чумному бунту.

Без точных дат 
 В ходе русско-турецкой войны победы русской армии под командованием П. А. Румянцева у Рябой Могилы, при Ларге и при Кагуле; взятие Бендер; выход русских войск к нижнему течению Дуная.
 Инспирированные русскими восстания в Морее (с февраля) и на островах Эгейского моря (Даскалояннис); на средства греческих купцов создан флот во главе с Л. Катзонисом.
 Начало проведения во Франции триажа: выделение в пользу землевладельца трети общинной земли
 Волнения городских низов в Руане и Реймсе.
 Белгородская орда малых ногаев перешла под протекторат России.
 Поход Аблая на киргизов; захвачена богатая добыча.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1770 году
 14 января — Адам Чарторыйский, польский и российский государственный деятель.
 11 марта — Уильям Хаскинсон, английский политический деятель и первый человек, погибший под колёсами поезда (1830).
 4 апреля — Теодорос Колокотронис, греческий полководец эпохи Войны за независимость Греции (ум. 1843).
 22 июля — Жан Максимилиан Ламарк, французский генерал и политик, глава республиканской оппозиции монархическим режимам (ум.1832)
 27 августа — Гегель, немецкий философ.
 19 ноября — Иван Крузенштерн, первый русский кругосветный мореплаватель, адмирал.
 16 декабря — Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1770 году
 7 марта — Тереза Маргарита Святейшего Сердца Иисуса, святая римско-католической церкви, монахиня ордена босых кармелиток.
 15 ноября — Павел (Конюскевич), митрополит Тобольский и Сибирский, святой Русской православной церкви.

См. также

Примечания